

Вонівок — місто, штат Вісконсин
 Вонівок — селище, штат Вісконсин